

Населені пункти та їхні частини

 Костелець — гміна в Кольському повіті Великопольського воєводства
 Косьцелець — село в гміні Кротошице Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Косьцелець — село в гміні Пакосць Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Косьцелець — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Косьцелець — село в гміні Рендзіни Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Косьцелець — село в гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Косьцелець — село в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства
 Косьцелець — частина міста Хшанув у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Косьцелець — частина села Шевна в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Косьцелець — частина села Домбровиці-Старі в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки